Franciaország
Pacé, település Ille-et-Vilaine megyében
Pacé, település Orne megyében